Zéli kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Zilevtón, ort, Grekiska fastlandet, Fthiotis, 
 Zéli (ort i Grekland), Grekiska fastlandet, Fthiotis, 

Robotskapade Greklandförgreningar